Кэссиди Фримен (, род. 22 апреля 1982, Чикаго) — американская актриса, продюсер и певица, наиболее известная по ролям Тесс Мерсер в сериале «Тайны Смолвиля» и Кэди в сериале «Лонгмайер».

Ранние годы 
Кэссиди Фриман родилась в Чикаго, Иллинойс, в семье адвокатов Глинны и Ли Фрименов. Её отец имеет еврейское происхождение, а мать — немецкие, шотландские и ирландские корни. Она была младшей из четырёх детей в семье, один её брат, Криспин Фриман, стал актёром, а второй, Кларк Фриман, — музыкантом.

Фриман закончила Латинскую школу Чикаго, а в 2005 году закончила Миддлбери-колледж, получив степень по театральному искусству и испанскому языку.

Карьера 
Фримен дебютировала в кино в 2006 году, сыграв Веронику Шарп в короткометражном фильме Razor Sharp. В 2007 году этот фильм победил в номинации Best Action Film на Comic-Con International Independent Film Festival. В 2008—2011 годах она играла роль Тесс Мерсер в сериале «Тайны Смолвиля», заменив Майкла Розенбаума, игравшего роль Лекса Лютора. В 2010 году Фримен сыграла главную роль в триллере «Дорога из жёлтого кирпича», сценаристами и режиссёрами которого были Энди Миттон, и Джесси Холланд.

В 2012 году года Фримен снялась в роли Сейдж в нескольких эпизодах сериала «Дневники вампира». В 2012—2017 годах она играла одну из главных ролей Кэди Лонгмайер в сериале «Лонгмайер».

Кэссиди, её брат Кларк Фриман и Энди Миттон основали музыкальную группу The Real D’Coy, в которой Кэссиди занимает роль вокалистки и играет на пианино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Латинской школы Чикаго
Выпускники Миддлбери-колледжа